Фоми́н, Серге́й Влади́мирович:
* Фомин, Сергей Владимирович (род. 1951) — российский православный писатель, публицист.
 Фомин, Сергей Владимирович (род. 1958) — российско-американский математик.
 Фомин, Сергей Владимирович (1906—1941) — белорусский советский поэт.